Ajmone Marsan è il cognome di una famiglia italiana origininaria di Crosa, trasferitasi nella seconda metà dell'Ottocento a Torino per lavoro. Tre dei suoi componenti, fratelli, giocarono per la Juventus.

 Marco Ajmone Marsan (1859-1918), imprenditore italiano
 Alessandro Ajmone Marsan (1884-1941) – figlio di Marco Ajmone Marsan
 Annibale Ajmone Marsan (1888-1956) – figlio di Marco Ajmone Marsan
 Riccardo Ajmone Marsan (1889-1958) – figlio di Marco Ajmone Marsan
Giorgio Ajmone Marsan (1926-2008) – figlio di Riccardo
Giulia Ajmone Marsan (1955) – figlia di Giorgio e di Umberta Nasi

Note